Wallmann ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Wallmann (* 1979), hessische Landtagsabgeordnete (CDU)
 Carl Wallmann (1816–nach 1848), Räuber
 Friedrich Wallmann (1832–1888), deutscher Jurist und Verlagsbuchhändler
 H. Johannes Wallmann (* 1952), deutscher Komponist für Raumklang und Landschaftsklang
 Johann Christian Wallmann (1811–1865), deutscher Theologe der Erweckungsbewegung
 Johannes Wallmann (1930–2021), Theologe, Kirchenhistoriker
 Johannes Wallmann (Admiral) (1852–1936), deutscher Konteradmiral
 Johannes Wallmann (Jazzmusiker) (* 1974), deutsch-kanadischer Jazzmusiker
 Jürgen Peter Wallmann (1939–2010), deutscher Literaturkritiker und Essayist
 Heinrich Wallmann (1916–1977), Theologe in Leipzig und Dresden
 Klaus Wallmann (* 1960), deutscher Chemiker, Ingenieur und Hochschullehrer
 Margarete Wallmann (1904–1992), deutsch-österreichische Tänzerin, Choreographin, Opernregisseurin, Bühnenbildnerin
 Walter Wallmann (1932–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Wallmann junior (* 1962), deutscher Jurist
 Wilhelm Wallmann (* 1941), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Wallmann ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wallmann (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Tennengau, Salzburg

Siehe auch:
 Wallmann’s Verlag
 Walmann